Квінн або Куїнн (; ) — англомовне прізвище ірландського походження.

Відомі носії: 

  (; 1959) — американський актор ірландського походження.
 Браян Квінн (; 1960) — північноірландський та американський футболіст, у подальному тренер.
 Брендон Квінн (; 1977) — американський актор, відомий за ролями у кіно та телесеріалах.
 Гленн Квінн (; 1970—2002) — американський актор, відомий за роллю у телесеріалі «Енджел».
 Ден Квінн (; 1965) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Джиммі Квінн (; 1878—1945) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Джиммі Квінн (; 1906-2004) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1928).
 Джозеф Квінн (; 1993) — англійський актор, відомий своєю роботою на британському телебаченні, знявшись у фільмах « Епоха Дікенса» (2016) і міні-серіалах « Говардс Енд» (2017) та «Катерина Велика » (2019). 
 Еймар Квінн (, ; 1973) — ірландська співачка, переможець конкурсу пісні Євробачення (1966).
 Ентоні Квінн (, ; 1915—2001) — американський актор, письменник та художник мексиканського походження.
 Кріс Квінн (; 1983) — американський професійний баскетболіст, тренер.
 Марк Квінн (; 1964) — англійський художник та скульптор, що належить до групи «Young British Artists».
 Моллі Квінн (; 1993) — американська актриса театру, кіно та телебачення.
 Ніелл Куїнн (; 1966) — ірландський футболіст, нападник, у подальшому тренер.
 Пат Квінн (; 1948) — американський політик від Демократичної партії, 41-й губернатор штату Іллінойс.
 Пет Квінн (; 1943—2014) — канадський хокеїст та хокейний тренер, чемпіон Олимпійських ігор (2002).
 Пол Куїнн (; 1951) — британський рок-музикант, засновник гурту «Saxon».
 Ребекка Квінн (; 1995) — канадська футболістка, півзахисник.
 Стівен Квінн (; 1986) — ірландський футболіст, півзахисник.

Ірландські прізвища